Yalí – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia 
Yali – creatura mitica della mitologia indiana
Yali – gruppo etnico della provincia indonesiana di Papua
Yalı – Case in legno sulla riva del mare tipiche dell'impero ottomano